Modelo steht für:

 Continente Modelo, den größten Einzelhandelskonzern Portugals
 Modelo (Santa Catarina), eine Stadt in Santa Catarina, Brasilien
 Modelo (Chiapas), einen Ort in Chiapas, Mexiko
 Grupo Modelo, eine führende Brauerei in Mexiko